Hürst ist der Familienname der folgenden Personen:

 Fred Hürst (* 1949), Schweizer Unternehmer und Hotelier
 Maja Hürst (* 1978), Schweizer Künstlerin